Glass House, um Marco Histórico Nacional dos Estados Unidos
 The Glass House (filme de 1972), com Vic Morrow e Alan Alda
 The Glass House (filme de 2001), com Leelee Sobieski e Diane Lane
 Glass Houses, álbum de Billy Paul
 The Glass House (banda), dos EUA